La Jeune Garde, ancienne unité de la Garde impériale napoléonienne
 La Jeune Garde (roman), roman d'Alexandre Fadeïev paru en 1945
 La Jeune Garde (film), film de Sergueï Guerassimov sorti en 1948, inspiré du roman d'Alexandre Fadeïev
 Parc de la Jeune Garde, parc public du centre-ville de Louhansk, dans l'oblast de Louhansk, en Ukraine
 La Jeune Garde, chanson révolutionnaire
 La Jeune Garde, hebdomadaire satirique bonapartiste fondé en 1877

Politique
 La Jeune Garde (mouvement nationaliste), ancienne organisation de jeunesse du Mouvement nationaliste révolutionnaire
 Jeune Garde, collectif « Action antifasciste » comportant des branches en France